Palpa puede designar:

 Palpa, forma presente del verbo palpar.
 La pequeña compañía aérea casi extinta, Aero Palpa. 

 Varios lugares de la Región Ica en Perú:
 A la ciudad de Palpa, la capital de la provincia y distrito del mismo nombre.
 A la Provincia de Palpa la subdivisión territorial donde se ubica.
 Al Distrito de Palpa, el distrito donde se ubica la misma.
 Al Rio Palpa, el río que atraviesa la provincia de Palpa.
 El Aeródromo de Palpa actualmente en licitación para su traslado al distrito de Llipata en la Provincia de Palpa.

 A varios lugares del mundo:
 Al centro poblado de Palpa perteneciente al distrito de Aucallama en la provincia de Huaral en la Región Lima, también en Perú
 La zona de Palpa o Tanzen en Nepal.

Enlaces externos 
Provincia de Palpa en Ica (Perú)